Daniela  est un prénom féminin. 

Le nom peut également désigner :
 la plage de Daniela, sur l'île de Santa Catarina au Brésil ;
 Daniela, une telenovela américano-mexicaine diffusée en 2002 sur Telemundo.
 la telenovela mexicaine Daniela diffusée pour la première fois en 2009 ;
 une chanson du groupe Les Chaussettes noires, en 1961 ;
 une chanson du groupe français Elmer Food Beat, en 1988.